La Bella Dorment (conte), conte infantil tradicional 
 La Bella Dorment (Txaikovski), ballet de Piotr Ilitx Txaikovski basat en el conte tradicional homònim 
 La Bella Dorment (pel·lícula de 1959), pel·lícula de The Walt Disney Company basada en el conte tradicional homònim